

Nom de famille 

 Claude-François Ménestrier
 Casimir Ménestrier

Divers 
 Ménestrier était l'équivalent des mots ménétrier sous l'Ancien régime et ménestrel au Moyen Âge
 Les Ménestriers est un groupe français de musique médiévale